AFC Fylde (celým názvem: Association Football Club Fylde) je anglický fotbalový klub, který sídlí v obci Medlar with Wesham v nemetropolitním hrabství Lancashire. Založen byl v roce 1988 po fúzi klubů Kirkham Town FC a Wesham FC. Od sezóny 2017/18 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Mill Farm s kapacitou 6 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1988 – Kirkham & Wesham FC (Kirkham & Wesham Football Club)
 2008 – AFC Fylde (Association Football Club Fylde)

Získané trofeje 
 FA Trophy ( 1× )
 2018/19
 FA Vase ( 1× )
 2007/08

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 2017/18
 FA Trophy
 Vítěz: 2018/19
 FA Vase
 Vítěz: 2007/08

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1988–1990: West Lancashire League (Division One)
 1990–1993: West Lancashire League (Division Two)
 1993–1995: West Lancashire League (Division One)
 1995–1996: West Lancashire League (Division Two)
 1996–1998: West Lancashire League (Division One)
 1998–2007: West Lancashire League (Premier Division)
 2007–2008: North West Counties League (Division Two)
 2008–2009: North West Counties League (Premier Division)
 2009–2012: Northern Premier League (Division One North)
 2012–2014: Northern Premier League (Premier Division)
 2014–2015: Conference North
 2015–2017: National League North
 2017– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

 
Fylde
Fylde